Graziano Batistini puede referirse aː 

 Graziano Battistini (1970̈- ), portero italiano. 
 Graziano Battistini (1936-1994), ciclista italiano.